Brehms tijgerparkiet
 Bruinkoptijgerparkiet
 Kleine tijgerparkiet
 Madarasz' tijgerparkiet